Grankreek (dorp), een dorp in Saramacca, Suriname
 Grankreek (Tapanahony), een rivier in het ressort Tapanahony, Suriname
 Grankreek (Wanica), een rivier in het district Wanica, Suriname